Томислав Эрцег (; ) — хорватский футболист, нападающий.

Клубная карьера 

Эрцег начал свою карьеру в «Шибенике» в 1990 году. Уже в следующем году перешёл в «Хайдук» из Сплита. После трех сезонов в «Хайдуке», он уехал за границу, играя в различных национальных лигах: Швейцария, Германия, Италия, Испания, Турция, Япония и Израиль. Он стал лучшим бомбардиром Первой хорватской лиги, когда в сезоне 2004/05 за клуб «Риека» забил 17 голов.

По состоянию на май 2010 года, когда заканчивался сезон 2009/10 Чемпионата Хорватии, Эрцег с 97 забитыми голами занимает пятое место в списке бомбардиров турнира за всю историю.

Статистика

Карьера за сборную 

Дебют за сборную Хорватии состоялся 8 июня 1997 года в Кубке Кирин против сборной Японии (3:4). Последний - матч квалификации на Чемпионат мира 1998 против сборной Дании 10 сентября того же года (1:3).

Гол за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Шибеник»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»
Игроки ФК «Хапоэль» Петах-Тиква
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Коджаэлиспор»